Фуа́д Нами́кович (Намик оглы) Аху́ндов (род. 12 мая 1966, Баку) — азербайджанский , финансист; специалист в области финансовых и банковских операций; генеральный директор (с 2014), заместитель председателя Совета директоров (с 2016) АО «Аккую Нуклеар».

Биография 
Окончил , в 1991 году  — Азербайджанскую государственную нефтяную академию по специальности «инженер-экономист». С 1986 года  в учреждениях главного управления специального строительства Министерства обороны СССР,  — начальником нормативно-исследовательской станции того же управления.

С 1991 года —  Государственного Комитета по экономике и планированию Азербайджанской Республики; .  администрации Президента Азербайджана; .

В 1993 году окончил курсы MBA Техасского университета .

С 1993 года — заместитель председателя правления Национального банка Азербайджана; возглавлял группу по переговорам с МВФ и Мировым банком; участвовал в создании законодательства в области валютного регулирования Азербайджана; . .

В 1995—2001 годы — председатель правления Международного банка Азербайджана; банк одним из первых в Азербайджане внедрил банкоматы, кредитные карты; .

В 2001—2003 годы — исполнительный директор по корпоративному управлению, главный исполнительный директор, первый вице-президент ИБГ «НИКойл»; .

В 2003—2005 годы — президент и председатель правления банка «Уралсиб»; занимался проектами по слияниям и поглощениям.

С 2006 года возглавлял созданную им инвестиционную группу «Объединённый Капитал»; в числе крупных сделок инвестиционной группы — продажа компаний «Коркунов», «Евросеть». Занимал пост члена Наблюдательного совета фонда «Silkroutefinancial» (Лондон). С 2012 года — председатель Совета директоров УК «Уралсиб Эссет Менеджмент», генеральный директор ОАО «Знак», член Совета директоров ФК «Уралсиб».

С 1 апреля 2014 года — генеральный директор, с 2016 — заместитель председателя Совета директоров АО «Аккую Нуклеар». .

Член Совета директоров Благотворительного детского фонда «Виктория».

Имеет дипломы Японского центра международных финансов и Объединённого Венского института при МВФ. .

Семья 
Женат, трое детей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Финансисты Азербайджана